Ferlendis ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Ferlendis (1755–1810), italienischer Komponist und Oboist
 Signora Ferlendis (um 1778–nach 1810), italienische Opernsängerin (Alt)